Bini & Martini sont un duo de disc jockeys et producteurs italien : Gianni Bini et Paolo Martini.

Ils sont aussi connus sous les pseudonymes Eclipse (avec notamment le titre Makes Me Love You en 1999, reprise de Thinking of You des Sister Sledge), The Groovelines (single Got To Dance Disco en 1998), House Of Glass (album Playin' With My Mind en 1998), Power Flower, Subsystem ou encore The Goodfellas.

Discographie

Bini & Martini 
 Dancing avec You (1998) (avec Romina Johnson)
 Happiness (2000) (avec Melonie Daniels, Schon-Jomel Crawford et Eric Kupper)
 Say Yes (2002) (avec Su Su Bobien)
 Dance (Disco Heat) (2004) (avec Memi P.)
 Stop (2006)
 Low Frequencies (2007) (avec Lorenzo Giannechinni)
 Baby Bumps EP (2008)

House of Glass
 Take Me Over (1996) (avec Fulvio Perniola et Judy Albanese)
 Love's Here At Last (1996) (avec Judy Albanese)
 Playin' avec My Mind (1998) (avec Pepper Mashay)
 Disco Down (2000) (avec Giorgio Giordano et Pepper Mashay)
 Freakin''' (2003) (avec Deanna Della Cioppa)
 Stone Fox Chase (2007)
 Disco Down 2008 (2008) (avec Giorgio Giordano et Pepper Mashay)

Eclipse
 Makes Me Love You (1999) (reprise de Thinking of You des Sister Sledge)
 The Music (2002) (avec Deanna Della Cioppa)
 Take Me Down (6 Underground) (2003) (avec Deanna Della Cioppa, reprise de 6 Underground des Sneaker Pimps)
 For Your Love (2004) (avec Michelle Weeks)

The Groovelines
 Got To Dance Disco (1998) (avec Fulvio Perniola et Weston Foster)
 Tonite (2000) (avec Weston Foster)
 Look Ahead (2004)
 Every Woman (2006)

Power Flower
 Power Flower EP (2000) (avec DFC Team)
 Power Flower EP Vol. 2 (2001)

The Goodfellas
 Soul Heaven (2000) (avec Pasta Boys et Lisa Millet)
 All Night (2001) (avec Pasta Boys et Deanna Della Cioppa)

Subsystem
 Right Back To Love (1998) (avec Neri & Baroni et Pepper Mashay)
 The Best Of Me'' (2000) (avec Neri & Baroni et Lisa Millet)

Notes et références 

Groupe italien de musique électronique
Duo musical italien
Groupe musical italien des années 1990
Groupe musical italien des années 2000